

Histoire 

 le grand tour de France de Charles IX (1564–1566) 
 le tour de France du compagnonnage, que les compagnons artisans effectuent depuis le Moyen Âge

Sports 

Il existe plusieurs sports effectuant le tour de la France, en course ou non :
 le Tour de France cycliste
 le Tour de France cycliste féminin
 le Tour de France en avion
 le Tour de France à la voile
 le Tour de France automobile     
 le Tour de France VTT aussi nommé l'Hexagonal.
 le Moto Tour, tour de France motocycliste
 La France en courant

Art 

 Le Tour de la France par deux enfants, ouvrage scolaire de G. Bruno, qui évoque le tour de France par deux enfants ;
 Le Tour de France par deux enfants, adaptation du précédent en feuilleton télévisé ;
 Tour de France est une chanson du groupe allemand Kraftwerk sortie en 1983, qui a donné son nom à leur dernier album paru à ce jour, Tour de France Soundtracks ;
 Le Tour de France 88 est un album live de France Gall paru en 1988.

Télévision 

 Tour de France est une série documentaire russe en treize épisodes, diffusée entre septembre 2010 et janvier 2011, et présentée par Vladimir Pozner et Ivan Ourgant.

Cinéma  
 Tour de France, un film français, sorti en 2016

Jeu vidéo 
 Tour de France, un jeu vidéo de course cycliste développé par Cyanide et édité par Konami, sorti en 2002.
Homonymie de titre